De Veldfinale is de meest klassieke korfbalwedstrijd in de Nederlandse korfbalsport. De twee beste clubs van Nederland strijden hierin om de landstitel in het veldkorfbal.

De weg naar de veldfinale 
De competitie en het kampioenschap is door de jaren heen wat veranderd.
 
Vanaf seizoen 1964-1965 werd de veldcompetitie in 1 Hoofdklasse gespeeld, in plaats van 2. Deze poule had 12 teams en er werd geen finale meer gespeeld. Het team dat na 22 wedstrijden bovenaan stond was kampioen. Enkel in het geval dat er meerdere teams bovenaan eindigden, moest er een beslissingswedstrijd (finale) gespeeld worden.
 
In seizoen 1967-1968 ging de poule-indeling van 12 teams terug naar 11 en in seizoen 1971-1972 zelfs terug naar 10 teams.
 
Vanaf seizoen 1987-1988 is er een veldfinale ingesteld. Voor 7 edities was er een best-of-3 systeem, maar vanaf seizoen 1994-1995 is de veldfinale teruggebrcht naar 1 finalewedstrijd.

Veldfinales

In de best-of-3 serie opzet

Korfbalwedstrijd
Nederlandse korfbalcompetitie